Алексей Барабошкин:
 Барабошкин, Алексей Николаевич (1925—1995) — советский учёный-электрохимик.
 Барабошкин, Алексей Павлович (1900—1946) — советский военный деятель, полковник.